Partito Socialista kan hänsyfta till följande organisationer:

Italien 
 Nuovo Partito Socialista Italiano (NPSI), var ett socialdemokratiskt politiskt parti i Italien (2001 - 2009).
 Partito Socialista (PS), var ett socialdemokratiskt politiskt parti i Italien.
 Partito Socialista (PS), var ett socialdemokratiskt politiskt parti i Italien.
 Partito Socialista dei Lavoratori Italiani (PSLI), var namnet på tre olika organisationer vid olika tidpunkter i Italiens historia. 
 Partito Socialista Democratico Indipendente Sammarinese (PSDIS), var ett socialdemokratiskt politiskt parti i Italien.
 Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI), är ett socialdemokratiskt politiskt parti i Italien (1947 - 1990-talet).
 Partito Socialista Italiano (PSI), var ett socialdemokratiskt politiskt parti i Italien (1892 - 1994).
 Partito Socialista Italiano (PSI), är ett socialdemokratiskt politiskt parti i Italien (2007 - ).
 Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP), var ett socialistiskt politiskt parti i Italien.
 Partito Socialista Riformista (PSR), var ett socialdemokratiskt politiskt parti i Italien.
 Partito Socialista Riformista Italiano (PSRI), var ett socialdemokratiskt politiskt parti i Italien.
 Partito Socialista Rivoluzionario Italiano (PSRI), var ett demokratiskt socialistiskt politiskt parti i Italien.
 Partito Socialista Sammarinese (PSS), var ett socialdemokratiskt politiskt parti i Italien.
 Partito Socialista Unitario (PSU), var ett socialdemokratiskt politiskt parti i Italien.

San Marino 
 Nuovo Partito Socialista (NPS), är ett socialdemokratisktpolitiskt parti i San Marino.

Schweiz 
 Partito socialista svizzero (PS), är ett socialdemokratiskt parti i Schweiz